

Personnes 

 Chen Lu (patinage artistique), patineuse chinoise
 Chen Lu (diplomate), diplomate chinois
 Chen Lu (badminton) (né en 1997), joueur chinois de badminton